Игорь Сергеевич Садыков (; род. 23 июля 1967, Ош, Киргизская ССР) — советский и немецкий тяжелоатлет, чемпион СССР (1990), чемпион Европы (1991), чемпион мира (1991), участник Олимпийских игр (1996). Заслуженный мастер спорта СССР (1991).

Биография 
Родился 23 июля 1967 года в городе Ош. С 1980 года жил в Фергане. Начинал заниматься тяжёлой атлетикой под руководством своего отца Сергея Садыкова в спортивном обществе «Трудовые резервы». В дальнейшем с ним также работал Александр Аносов.  

На рубеже 1980-х и 1990-х годов входил в число ведущих советских атлетов тяжёлого веса. В 1990 году стал чемпионом СССР и занял второе место на чемпионате мира в Будапеште. В 1991 году выиграл чемпионат Европы во Владыславово и чемпионат мира в Донауэшинене. 

Во время участия в чемпионате мира 1991 года получил предложение выступать за один из немецких спортивных клубов и переехал в Германию. В 1993—1997 годах входил в сборную этой страны. В 1993 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Мельбурне. В 1996 году участвовал в Олимпийских играх в Атланте, где занял 7-е место. В 1997 году на чемпионате Европы в Риеке показал лучший результат в рывке, но из-за неудачного выступления в толчке не вошёл в число призёров по сумме двоеборья.

После завершения своей спортивной карьеры занялся предпринимательской деятельностью в строительной сфере. В декабре 2014 года в московском спортивном клубе «Гриф» был проведён турнир по тяжёлой атлетике на призы Игоря Садыкова.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте LiftUp
 Новогодний турнир спортивного клуба «Гриф» на призы Игоря Садыкова

Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике 
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике 
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике 
Заслуженные мастера спорта СССР
Тяжелоатлеты Германии
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года